Льомпарт () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Мойя Льомпарт, Карлос (род. 1976) — испанский теннисист.
 Муньос Льомпарт, Хавьер Франсиско (Хиско или Шиско; род. 1980) — испанский футболист.